České a slovenské příjmení Mikulášek nosí více různých osobností:

 Alexej Mikulášek (* 1962) – český literární historik
 František Mikulášek (1914–1993) – český katolický kněz a politický vězeň
 Jan Mikulášek (* 1978) – český divadelní režisér, syn Ondřeje Mikuláška
 Jiří Mikulášek (* 1942) – český katolický kněz
 Karel Mikulášek (* 1950) – český vysokoškolský učitel
 Miroslav Mikulášek (* 1930) – český vysokoškolský učitel a rusista
 Oldřich Mikulášek (1910–1985) – český básník, otec Ondřeje Mikuláška
 └── Ondřej Mikulášek (1953–2014) – český herec, syn Oldřicha Mikuláška a otec režiséra Jana Mikuláška
 └── Jan Mikulášek (* 1978) – český divadelní režisér, syn Ondřeje Mikuláška
 Stanislav Mikulášek (1922–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ

jiný význam
 Mikulášek (planetka) – planetka 11124 Mikulášek

Související články 
 Mikuláš
 Mikolášek

Česká příjmení